Il singolare del Bank Austria Tennis Trophy 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Novak Đoković era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Philipp Petzschner ha battuto in finale 6–4, 6–4, Gaël Monfils.

Teste di serie 

  Stanislas Wawrinka (primo turno)
  Fernando González (quarti)
  Juan Martín del Potro (secondo turno, ritirato per infortunio)
  Ivo Karlović (primo turno)

 Fernando Verdasco  (quarti)
 Tommy Robredo (ritirato per infortunio)
 Gilles Simon (primo turno)
 Gaël Monfils (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Bank Austria Tennis Trophy 2008
ATP Tour 2008